Jelek, Árpád fejedelem egyik fiának névváltozata
Üllő, kovácsolásnál használt szerszám
Üllő, város Pest megyében, a Vecsési járásban
Üllő SE, sportegyesület Üllő városában
Üllő, régi magyar férfinév
Üllő, az egyik hallócsont az emlősök fülében